Fumonelix är ett släkte av snäckor. Fumonelix ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Fumonelix